Дю́рица () — словацкая фамилия.

  (род. 1981) — футболист, игрок клуба «Сеница».
  (род. 1983) — футболист, игрок клуба ДАК 1904. Брат Яна.
  (род. 1986) — футболист, игрок клуба «Виктория Жижков».
 Дюрица, Томаш (род. 1979) — футболист, игрок резервной команды «Жилины».
 Дюрица, Ян (род. 1981) — футболист, игрок московского «Локомотива».

Примечания